Sklop zgrada u gradiću Trogiru, Obala kralja Zvonimira,zaštićeno kulturno dobro,

Opis dobra 
Nastao u 18. stoljeću.

Zaštita 
Pod oznakom RST-0955-1977, rj.br.: 24/11-1977 zaveden je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "profana graditeljska baština".

Izvori 

Zaštićena kulturna dobra u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Građevine u Trogiru